Franciszek Rychłowski (1611–1673) – polski franciszkanin, kaznodzieja
 Franciszek Rychłowski (zm. 1824) – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Franciszek Rychłowski (1878–1949) – polski aktor i reżyser